Cairo kan syfta på följande platser:

Egypten 

1. Kairo (huvudstaden),  (3085 km²)
2. Kairo (guvernement),

Italien 

1. Caira (ort i Italien), Lazio, Provincia di Frosinone, 
2. Cairo (ort i Italien), Marche, Provincia di Pesaro e Urbino,

USA 

1. Cairo, Georgia, countyhuvudort, Grady County, 
2. Cairo, Illinois, countyhuvudort, Alexander County, 
3. Cairo (ort i USA, Missouri), Randolph County, 
4. Cairo (ort i USA, West Virginia), Ritchie County, 
5. Cairo (ort i USA, Nebraska), Hall County, 
6. Cairo (ort i USA, New York), Greene County, 
7. Cairo (ort i USA, Ohio), Allen County, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar